In 1921 werd het toernooi om de Davis Cup  voor de 16e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt georganiseerd.

De Verenigde Staten won voor de 5e keer de Davis Cup (destijds nog de International Lawn Tennis Challenge genoemd) door in de finale Japan met 5-0 te verslaan.

Nederland deed dit jaar niet mee.

Finale 
 -  5-0 (New York, Verenigde Staten, 2-5 september)

Uitdagingstoernooi

België 
België speelt in de wereldgroep.

^ = trok zich terug

België bereikte de kwartfinale, maar trok zich voor deze wedstrijd terug.

Tennis in 1921
Davis Cup naar jaar